El Torneig de Moscou 2016, oficialment conegut com a VTB Kremlin Cup 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 d'octubre de 2016 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El tennista espanyol Pablo Carreño Busta va guanyar el segon títol de l'any. La tennista local Svetlana Kuznetsova va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior i va aconseguir la victòria que li va permetre classificar-se pel WTA Finals. L'australiana Daria Gavrilova va disputar ambdues finals, la primera en categoria individual i la segona en dobles de la seva carrera, però no va poder imposar-se en cap.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016